A lo largo de su historia, el San Francisco FC se ha caracterizado por usar tres colores en su uniforme: el rojo, el blanco, y el negro. Ambos colores del club,estos son los uniformes que a usado en la historia

Historia y evolución

Evolución del uniforme titular

Evolución del uniforme visitante

Evolución del tercer uniforme

Evolución del uniforme alternativo

Lista 
 Lista de proveedores y patrocinadores por temporadas:

Véase también 
 LPF
 Federación Panameña de Fútbol
 Selección de fútbol de Panamá
 Estadio Agustín Muquita Sánchez
 Participaciones del San Francisco FC en competiciones internacionales

San Francisco FC